Командный чемпионат Чехии по шахматам 2004/2005

Личные результаты

Bauset Pardubice

ŠK Mahrla Praha

Loko Brno-Slezan

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 2 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 tht Extraliga 2004/2005 (Online databáze ŠSČR)

Командный чемпионат Чехии по шахматам
2004 год в шахматах
2005 год в шахматах